Старий Крим — місто в Кіровському районі Автономної Республіки Крим
 Старий Крим — смт в Іллічівському районі Маріуполя Донецької області